Русский жёлтый ретривер (англ. russian yellow retriever) — порода собак, предположительно произошла от золотистого ретривера.

История породы 
В 1880-х годах Уильям Ле Поер Тренч получил несколько ретриверов линии Tweedmouth. Его собаки были из графства Илчестер, в котором и был питомник Tweedmouth. Используя этих собак Тренч основал свою собственную линию, назвав ее линей собак Санкт-Гильберта (St. Hubert's)и выдвинул эту линию, как новую породу собак.
Один из псов, который  был представлен  Георгу V был из разведения полковника Тренча, и происходил от линии Санкт-Гильберта. Однако, собака очень отличается от собак этой линии.
Позже, собаки Тренча были зарегистрированы в Кеннел Клубе, как отдельная порода именуемая русским жёлтым ретривером.
Поскольку собаки Санкт-Гильберта были зарегистрированы в качестве отдельной породы ретривера, они фактически выставлялись отдельно от породы  золотистых ретриверов даже на одной и той же выставке.
Полковник Тренч, выдумал легенду о том, что взял собак у русской труппы циркачей. Он обосновал  свои действия тем, что хотел добавить "свежей крови" к своей линии и утверждал, что поехал в Российскую империю в поисках новых кровей. Но все собаки были в горах, когда он приехал в Россию, и он не смог никого найти. По этому для скрещивания использовал  русские цирковые собаки имевших принадлежность к какой-то аборигенной породе овчарки.
Вера в русского жёлтого ретривера длилась до тех пор, пока Элма Стонкс  не получила доступ к  книгам и записям питомника Guisachan в 1950 году. После смерти Тренча, созданная им линия была навсегда потеряна.

Стандарт породы

Общий вид 
Практически не отличается от современных золотистых ретриверов (исключение-рост в холке).
Высота в холке: около 70 см
Вес: около 41 кг.

Литература 
W.E. Mason's "Dogs of All Nations" от 1915 г.

Ссылки 
 http://golden.retriever.ru/russian/history.htm
 https://labroclub.ru/forum/topic/1099/
 American Sporting Dogs
 Le Golden retriever : étude de la race et de ses prédispositions pathologiques, pdf
 Golden Retriever
 The New Golden Retriever

Вымершие породы собак